Le Patriote peut désigner :

Presse 

 Le Patriote, quotidien ivoirien ;
 Le Patriote Beaujolais Val de Saône, hebdomadaire d'actualité locale ;
 Le Patriote Côte d'Azur, hebdomadaire français ;
 Le Patriote du Sud-Ouest, quotidien du Front national ayant existé de 1943 à 1956 ;
 Le Patriote français, journal créé par Jacques Pierre Brissot en 1789 ;
 Le Patriote, quotidien belge disparu en 1914, remplacé par La Libre Belgique en 1915 ;
 Le Patriote Illustré, hebdomadaire belge disparu.

Cinéma 

 Le Patriote, film américain d'Ernst Lubitsch sorti en 1928 ;
 Le Patriote, film français de Maurice Tourneur sorti en 1938.

Marine 
Le Patriote est un navire négrier bordelais de la fin du XVIIIe siècle.

Voir aussi 
 Les Patriotes
 
 
 Les Patriotes (parti politique)